Canoeiros é um distrito de São Gonçalo do Abaeté, município do estado de Minas Gerais. É cortado pela rodovia BR-040, logo após a represa de Três Marias.
Em etnologia, o termo canoeiros é denominação dada aos indígenas de grupos de diversas filiações lingüísticas. Eram assim chamados os avás-canoeiros, os carajás, os guatós, os javaés, os paiaguás, os ricbactas e os xambioás.

Povos indígenas do Brasil
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)